Lindfield steht für:

 Lindfield (West Sussex), eine Gemeinde in der englischen Grafschaft West Sussex
 Lindfield (New South Wales), eine Ortschaft im australischen Bundesstaat New South Wales

Lindfield ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Lindfield (* 1988), englischer Fußballspieler